Henryk Nowak – polski architekt
 Henryk Nowak – polski inżynier
 Henryk Nowak – polski koszykarz
 Henryk Nowak – polski działacz partyjny i państwowy